Federico Guillermo de Brandeburgo-Schwedt (17 de noviembre de 1700 - 4 de marzo de 1771) fue un noble alemán. En su vida, entre 1711 y 1771, sostuvo los títulos de Príncipe de Prusia y Margrave de Brandeburgo, con el tratamiento de Alteza Real. Fue nombrado caballero de la Orden del Águila Negra.

En el siglo XIX fue conocido retrospectivamente por el título de Margrave de Brandeburgo-Schwedt, con el propósito de diferenciar su rama de la dinastía Hohenzollern. Fue el segundo propietario de la secundogenitura prusiana de Brandeburgo-Schwedt. Sus padres fueron el Margrave Felipe Guillermo de Brandeburgo-Schwedt y la Princesa Juana Carlota de Anhalt-Dessau. Fue un sobrino del rey Federico I de Prusia.

Biografía 
Federico Guillermo era conocido como un hombre brutal por su mal temperamento, severidad y rudos modales. Nació en el Castillo de Oranienbaum (actual Oranienbaum-Wörlitz, Wittenberg), y fue educado y criado por su tío, el rey Federico I, y después por su primo el rey Federico Guillermo I. Su carácter era parecido al de su segundo tutor real, quien como él, odiaba la ociosidad y era el terror de todos los holgazanes. El clero fue objeto especial de sus burlas y persecución. Su bastón era tan temido como el de su tocayo real.

Hizo su Grand Tour de moda, viajando a Ginebra en 1715, y en 1716 a Italia. Retornó en 1719 a Prusia, donde recibió la orden del Águila Negra de manos de Federico Guillermo I. El 15 de junio de 1723 fue hecho mayor general prusiano. El 10 de julio de 1737 fue nombrado teniente general.

La existencia de la rama de Schwedt de la dinastía Hohenzollern, descendientes como eran del padre de Federico I y siendo "príncipes de sangre", significaba una amenaza teórica a los reyes prusianos. Federico Guillermo I intentó neutralizar esta amenaza manteniendo a sus primos cerca, llevando a los hermanos Schwedt a su propia casa, actuando como su guardián, y después casando a Federico Guillermo con su propia hija. Tras alcanzar el margrave la edad adulta el rey era tan temeroso de cualquier actividad política encubierta de parte de su primo que envió espías a Schwedt para descubrir con quién se reunía Federico Guillermo y su hermano.

El Margrave Federico Guillermo siguió un programa lujoso de construcción en Schwedt, tanto en el palacio como en la ciudad, y adquirió activamente tierras y fincas para aumentar su herencia; este engrandecimiento resultó en que el rey al final le prohibió hacer más adquisiciones. En contraste con las política de su padre, Federico II buscó distanciarse de sus primos de Schwedt, humillándolos en cada oportunidad. Hizo que no fueran bienvenidos en su corte, minó la autoridad del margrave en sus propios dominios alentando quejas y demandas de sus inquilinos y vecinos y, más efectivamente, marginó la posición de los hermanos Schwedt dentro del Ejército prusiano. El Margrave Federico Guillermo fue apartado del mando en el ejército, una degradación que el rey también extendió a sus propios hermanos.

Federico Guillermo era 19 años mayor que su esposa Sofía Dorotea de Prusia, quien era su propia prima hermana. El matrimonio, en 1734, fue por deseo expreso del rey Federico Guillermo, contra los deseos de su hija; la novia fue regalada por el hermano de ella el futuro Federico II, debido a que el rey no se encontraba bien. La relación de la pareja no fue feliz. Sofía a menudo huía en busca de la protección de su hermano el rey Federico. Este último no se detuvo en amonestaciones amistosas, sino que envió al General Meir a Schwedt con autoridad ilimitada para proteger a la margravina de insultos. Finalmente vivieron en lugares separados: Sofía vivió en el castillo de Montplaisir, y el Margrave vivió en el castillo de Schwedt. Aparentemente solo se reconciliaron cuando la margravina se hallaba en enfermedad terminal; ella murió en brazos de su marido.

El 4 de marzo de 1771, Federico Guillermo murió en el Castillo de Wildenbruch, cuando el fuerte catarro que sufría empeoró. El Margrave reconoció un hijo ilegítimo, el único de su descendencia masculina que sobrevivió a la infancia. Debido a su falta de descendencia legítima masculina, sus tierras y título fueron heredados por su hermano menor Federico Enrique (que gobernó entre 1771-1788).

Descendencia 
En 1734, el Margrave se casó con Sofía Dorotea de Prusia y tuvieron cinco hijos:

Sofía Dorotea (18 de diciembre de 1736 - 9 de marzo de 1798); casada con el Duque Federico II Eugenio de Wurtemberg.
Isabel Luisa (22 de abril de 1738 - 10 de febrero de 1820); casada con su tío el Príncipe Augusto Fernando de Prusia.
Jorge Felipe (10 de septiembre de 1741 - 28 de abril de 1742)
Filipina (10 de octubre de 1745 - 1 de mayo de 1800); casada con el Landgrave Federico II de Hesse-Kassel.
Jorge Federico (3 de mayo de 1749 - 13 de agosto de 1751)

También engendró un hijo ilegítimo llamado Georg Wilhelm von Jägersfeld (1725-1797).

Genealogía 
Federico Guillermo pertenecía a una rama júnior de la Casa de Hohenzollern; la rama sénior eran los Condes de Hohenzollern-Sigmaringen. La línea júnior produjo los electores de Brandeburgo y reyes y emperadores de Prusia y Alemania. Federico Guillermo era un descendiente del Conde Bucardo I de Zollern. A través de su hija Sofía Dorotea es un ancestro de María de Teck (reina María), la esposa de Jorge V, y por lo tanto es un ancestro de la actual familia real británica.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
Campbell, Thomas (Ed.) (1842) Frederick the Great and His Times. Vol. II. Philadelphia.
Johnson, C.H. and Sabean, D.W. (2011) Sibling Relations and the Transformations of European Kinship, 1300–1900. Berghahn Books.

Margraves de Brandeburgo-Schwedt (rama cadete de los Hohenzollern)
Alemanes del siglo XVIII